Siemens Mobile — німецький виробник мобільних телефонів і підрозділ Siemens AG. 2005 року компанія Siemens продала Siemens Mobile тайванській BenQ, що згодом стала BenQ Mobile. Останні мобільні телефони Siemens, AL21, A31 та AF51, вийшли в листопаді 2005 року.

Історія 
Перший мобільний телефон Siemens, Siemens Mobiltelefon C1, вийшов 1985 року. 1994 року вийшов телефон GSM Siemens S1. 1997 року компанія Siemens представила перший телефон з кольоровим екраном, Siemens S10, з екраном, здатним показувати червоний, зелений, синій і білий кольори. Того ж року Siemens запустила перший «захищений» телефон — Siemens S10 Active, з посиленим захистом від ударів, пилу та бризок. Перший телефон-слайдер Siemens SL10 вийшов 1999 року.

2000 року Siemens придбав відділ мобільних телефонів Bosch. Того ж року компанія запустила один з перших телефонів із MP3-плеєром та підтримкою зовнішньої карти пам'яті (MultiMediaCard), Siemens SL45.

2003 року компанія Siemens запустила свій перший телефон, що працює на операційній системі Symbian OS, Siemens SX1. У телефоні з'явилася картка MultiMediaCard з можливістю гарячої заміни. Того ж року компанія Siemens запустила модельний ряд Xelibri. 2005 року компанія Siemens представила перший телефон з реальною підтримкою GPS — Siemens SXG75.

Станом на 3 квартал 2000 року, доля компанії Siemens становила 8,6 % ринку мобільних телефонів, що поступається Ericsson, Motorola та Nokia. 2003 року Siemens знову опинилась на четвертому місці після Samsung, Motorola та Nokia, із показником 8,5 %. 2004 року доля знизилася до 7,2 %. У цей час компанія Siemens Mobile зазнавала значних збитків і скорочення продажів. Станом на перший квартал 2005 року частка на ринку зменшилась до 5,6 %, оскільки вона відстала від конкурентів LG та Sony Ericsson. Їхня лінійка телефонів Xelibri, яка була відповіддю на модний тренд мобільних телефонів у той час, завдала компанії значних збитків.

7 червня 2005 року тайванська компанія BenQ погодилася придбати збиткову Siemens Mobile у Siemens разом з ексклюзивним правом використовувати торгову марку Siemens на своїх мобільних телефонах упродовж 5 років. Перш ніж передати дочірню компанію мобільних телефонів у BenQ, Siemens інвестувала 250 мільйонів євро і списала активів на суму 100 мільйонів євро. Також Siemens придбала 2,5 % акцій BenQ за 50 мільйонів євро. Згодом BenQ випускала мобільні телефони під брендом BenQ-Siemens, у своєму німецькому підрозділі. 2006 року німецький підрозділ BenQ оголосив банкрутство.

Список телефонів Siemens

Серія A

Серія C

Серія M

Серія S

Моделі створені у співпраці з BenQ

Примітки 

Німецькі бренди
Стільникові телефони Siemens